Rosmeer (België), een plaats in de gemeente Bilzen, België
 Rośmeer (Polen), een meer in woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen